V Konstantinopoli (slovanským pojmenováním Cařihradu), dnešním Istanbulu bylo podepsáno několik smluv, které nesou název města a jsou označovány jako Konstantinopolské smlouvy či Konstantinopolské dohody:

Konstantinopolská smlouva (1479) – dohoda mezi Benátskou republikou a Osmanskou říší.
Konstantinopolská smlouva (1700) – dohoda mezi Ruským carstvím a Osmanskou říší.
Konstantinopolská smlouva (1724) – dohoda mezi Ruským impériem a Osmanskou říší. 
Konstantinopolská smlouva (1800)
Konstantinopolská smlouva (1832) – dohoda mezi velmocemi Spojeným královstvím, Francií a Ruským impériem na jedné straně a Osmanskou říší na straně druhé.
Konstantinopolská konvence – mezinárodní smlouva, kterou uzavřely Spojené království, Německé císařství, Rakousko-Uhersko, Španělsko, Francie, Italské království, Nizozemsko, Rusko a Osmanská říše.
Konstantinopolská smlouva  (1913) – dohoda mezi Bulharským carstvím a Osmanskou říší.
Konstantinopolské dohody – tajné dohody  mezi Francií, Spojeným královstvím a Ruskem z roku 1915.